Die Saison 2012/13 war die 47. Spielzeit der Türkiye Basketbol Ligi der Männer. Die Hauptrunde begann am 13. Oktober 2012 und endete am 15. Mai 2013 mit dem 30. und letzten Spieltag.

Im Playoff-Finale besiegten die Galatasaray Istanbul das Team der Banvit BK mit 4:1 und sicherten sich so nach 23 Jahren die fünfte Meisterschaft.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Playoffs 2012/13 

Übersicht der einzelnen Playoff-Runden
Viertelfinale

Galatasaray Istanbul (1) – Tofaş SK (8) 2:0 (92:64, 82:49)
Fenerbahçe Ülker (2) – Karşıyaka SK (5) 0:2 (68:74, 78:81)
Anadolu Efes SK (2) – TED Ankara Kolejliler SK (7) 2:1 (76:79, 96:79, 97:61)
Banvit BK (3) – Beşiktaş Istanbul (6) 2:0 (68:65, 81:74)

Halbfinale

Galatasaray Istanbul (1) – Karşıyaka SK (5) 3:0 (70:54, 64:59, 79:77)
Anadolu Efes SK (2) – Banvit BK (3) 1:3 (72:70, 78:76, 75:69, 76:65)

Finale

Galatasaray Istanbul (1) – Banvit BK (3) 3:1 (79:62, 80:66, 72:71, 85:86, 76:58)

Weblinks 
 Homepage der Türkiye Basketbol Ligi der Saison 2012/13

2012/13
Basketballsaison 2012/13